Себастьян Дудек (; 19 января 1980, Жары, Польша) — польский футболист, полузащитник.

Профессиональную карьеру начал в 1998 году в составе «Промьена» из своего родного города. Затем выступал в различных польских клубах.

В сезоне 2011/12 вместе со «Шлёнском» стал чемпионом страны. В том же сезоне сыграл в Лиге Европы, забив один мяч — в ворота «Данди Юнайтед».

В сезоне 2013/14 стал обладателем Кубка Польши вместе с «Завишей».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на transfermarkt.com
 Профиль на 90minut.pl 

Футболисты Польши
Игроки ФК «Шлёнск»
Игроки ФК «Видзев»
Игроки ФК «Завиша»
Игроки ФК «Заглембе» Сосновец